Марі П'єрс була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Клара Коукалова виграла титул, у фіналі перемігши Люціє Шафарову з рахунком 3–6, 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw 

2005
Тур WTA 2005